Літня Універсіада 1963 — III літня Універсіада, яка проходила у Порту-Алегрі (Бразилія) з 30 серпня по 8 вересня 1963 року на стадіоні Олімпіко Монументал. У змаганні брали участь 713 спортсменів з 27 країн.

Універсіада стала першим міжнародним змаганням, яке відбулося в Південній Америці.

Види спорту на літній Універсіаді 1963 
В ході Універсіади проводилися змагання з 9 видів спорту.

Баскетбол Водне поло ВолейболЛегка атлетикаПлаванняСтрибки в водуСпортивна гімнастикаТенісФехтування

Медальний залік

Посилання 
 Історія і розвиток Універсіади 
 Історія універсіад  — сайт FISU (англ.)

Літні універсіади
Спортивні події 1963
Міжнародні спортивні змагання в Бразилії
Серпень 1963
Вересень 1963
Порту-Алегрі